Mitchell-River-Nationalpark ist der Name von zwei Nationalparks in Australien
 Mitchell-River-Nationalpark (Western Australia) in der Kimberlyregion von Western Australia
 Mitchell-River-Nationalpark (Victoria) im Gippsland in Victoria